

Astronomia
21418 Bustos – asteroide della fascia principale

Persone 
Germán Bustos – rugbista a 15 italiano di origine argentina
Juan Bustos – calciatore costaricano
Rubén Bustos – calciatore colombiano
Silvano Bustos – cestista spagnolo

Toponimo
Bustos – municipalità di Terza classe delle Filippine, situata nella Provincia di Bulacan